Dorperheide (Arcen)
 Dorperheide (Pelt)